De Primera División 1964/65 was de 34e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 13 september 1964 en eindigde op 18 april 1965. Real Madrid werd voor het vijfde jaar op rij landskampioen. Het was de eerste club in Spanje die dit lukte.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

Real Murcia en UD Levante degradeerden na het spelen van degradatieduels.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1964/65